Uljanovsk, grad u Rusiji
Uljanovsk (nosač zrakoplova), brod ruske ratne mornarice